Турнір проводився вперше.

Еліна Світоліна виграла титул, здолавши в фіналі Алізе Корне з рахунком 7–5, 6–4.

Cіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Chicago Women's Open - Singles